Биктаги́ров — фамилия.

Известные носители 

 Биктагирова, Мадина Ульфатовна (род. 1964) — советская и российская бегунья на длинные дистанции, марафонка.
 Биктагирова, Хания Фархлисламовна (Хания Фархи; 1960—2017) — эстрадная певица, актриса и композитор. Народная артистка Татарстана и Башкортостана.